désigne deux localités des États-Unis :
 Oroville, siège du comté de Butte, en Californie ;
 Le barrage d'Oroville situé sur son territoire 
 Oroville, ville de l’État de Washington.

Ne pas confondre avec Auroville en Inde.

Homonymie de localités aux États-Unis